Думбрэвени — топоним в Румынии:

 Думбрэвени — село, жудец Вранча.
 Думбрэвени — село, жудец Илфов.
 Думбрэвени — город, жудец Сибиу.

См. также 
 Думбравены
 Думбравэ